Zillion (discotheek): een voormalige discotheek in Antwerpen
 Zillion (computerspel uit 1993): een computerspel voor de Commodore 64
 Zillion (film): een Belgisch-Nederlands film over de opkomst en ondergang van de gelijknamige discotheek
 Zillion (scooter): een scooter die door Suzuki geproduceerd werd van 1998 tot 2003